Miejscowości w USA:
 Los Angeles – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Los Angeles – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Willacy

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Los Angeles (ang. Los Angeles County) – w stanie Kalifornia
 Los Angeles – typ amerykańskich okrętów podwodnych
Muzyka:
 Los Angeles – album amerykańskiego zespołu X
 Los Angeles – album amerykańskiego muzyka elektronicznego Flying Lotusa

Los Ángeles
 Los Ángeles – miasto w Chile
 Los Ángeles – miasto w Nikaragui